Haus Clermont steht für:

 Clermont (Adelsgeschlecht), französische Adelsfamilie
 Haus Clermont (Vaals) in Vaals, Provinz Limburg, Niederlande